Нис се може односити на:

 Нис (митологија), више личности из грчке митологије
 НИС, скраћеница за Нафтну индустрију Србије